Паренхи́ма (также паре́нхима) (, буквально — излившееся рядом):
 в медицине — функционально-активные эпителиальные клетки, являющиеся основными структурно-функциональными элементами внутреннего паренхиматозного органа, лежат в петлях соединительнотканой (ретикулярной) стромы, снаружи покрыты капсулой из плотной волокнистой оформленной соединительной ткани (например, эпителий печени, почек, лёгких и др.). Термином «паренхима» в его морфологическом смысле древние греки называли печень, описывая её как массу свернувшейся крови в брюшной полости трупа, а не как отдельный орган. Этот термин был введён Эрасистратом (IV—III вв. до н. э.) ;
 в биологии — ткань внутренней среды многоклеточных организмов,  состоящая из приблизительно одинаковых неполяризованных клеток. Также используется для опоры. Ткани, классифицируемые как паренхиматозные, встречаются у сосудистых растений и у представителей ряда групп многоклеточных животных и губок.

Паренхиматозные ткани у сосудистых растений 
 Аэренхима
 Запасающая паренхима

Паренхиматозные ткани у многоклеточных животных 
 Пищеварительная паренхима бескишечных турбеллярий.
 Мезенхима иглокожих и хордовых.

Примечания

См. также 
 Паренхимула
 Паренхимелла
 Склероз

Литература 
 
 Паренхима — статья из Большой медицинской энциклопедии.

Ткани организма